Editor [], [] (von  ‚Herausgeber‘, zu  ‚herausgeben‘, ‚edieren‘) sowie [] (von , zu  [Texte, aber auch Filme usw.] ‚herausgeben‘, ‚redigieren‘, ‚bearbeiten‘)

steht für folgende Berufe:
 Herausgeber, im Verlagswesen (die von ihm geleistete Tätigkeit wird als edieren – nicht „editieren“ – bezeichnet)
 Filmeditor, Berufsbezeichnung aus der Medienbranche für die Person, die den Filmschnitt gestaltet
 Soundeditor, Berufsbezeichnung aus der Medienbranche für einen der Berufe, die an der Tongestaltung in der Postproduktion beteiligt sind
 VFX-Editor, Berufsbezeichnung aus der Medienbranche für die Person, die das Bindungsglied zwischen Schnitt- und VFX-Abteilung ist, siehe Visueller Effekt

Editor steht für folgende EDV-Anwendungen:
 Editor (Software), Computerprogramme zur Erstellung und Bearbeitung von Daten
 Audioeditor, ein Programm zur Bearbeitung von Musik
 Bildeditor, ein Programm zur Bearbeitung von Fotos und Grafiken
 Texteditor, ein Programm zur Bearbeitung von Texten
 Videoeditor, ein Programm zur Bearbeitung von Videos

Editor ist Titelbestandteil von:
 The Editor, ein kanadischer Film aus dem Jahr 2014

Siehe auch:

 Edition
 Editionswissenschaft